Куровщина — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Куровщина — деревня в Берёзовском районе Брестской области.

Россия 
 Куровщина — деревня в Унечском районе Брянской области.
 Куровщина — село в Ряжском районе Рязанской области.
 Куровщина — деревня в Монастырщинском районе Смоленской области.
 Куровщина — село в Бондарском районе Тамбовской области.